Аэропорт Шереметьево (станция аэроэкспресса):
 Аэропорт Шереметьево — открытая 10 июня 2008 года станция рядом с терминалами D, E, F аэропорта Шереметьево.
 Аэропорт Шереметьево-Северное — открытая 1 июня 2022 года станция рядом с терминалами B и C аэропорта Шереметьево.